Сасикулак (притока Обитічної)— річка в Україні, в межах Приморського району Запорізької області.
 Сасикулак (притока Юшанли) — мала річка в Україні, в межах Чернігівського району Запорізької області.